Il collegio uninominale di Udine fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 2005.

Dal 1948 al 1993

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Basiliano, Campoformido, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Majano, Martignacco, Mereto di Tomba, Moruzzo, Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli, Ragogna, Reana del Rojale, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, Tavagnacco e Udine. Ad essi va aggiunto, ancorché non menzionato, il comune di Pagnacco, già ricostituitosi per scorporo da Tavagnacco.

Nel 1963 al collegio furono aggregati alcuni comuni già compresi nel soppresso collegio di San Vito al Tagliamento: Bertiolo, Codroipo, Sedegliano, Spilimbergo, Varmo.

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Dal 1993 al 2005

Territorio
Il nuovo collegio elettorale (noto anche come collegio 3 - Udine) fu introdotto dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 (emanato sulla base della delega contenuta nella legge 4 agosto 1993 n. 277, legge Mattarella); fu soppresso dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (legge Calderoli), che abolì il sistema maggioritario di collegio.

Comprendeva 31 comuni, tutti appartenenti alla provincia di Udine: Bagnaria Arsa, Bicinicco, Buttrio, Campoformido, Carlino, Castions di Strada, Gonars, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pavia di Udine, Pocenia, Porpetto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precenicco, Remanzacco, Rivignano, Ronchis, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa, Talmassons, Tavagnacco, Teor, Torviscosa, Udine, Varmo.

Dati elettorali

XII legislatura

XIII legislatura

XIV legislatura

Collegamenti esterni

Udine
Udine